Комунарське — селище, Херсонська область, Генічеський район

 Комунарське — колишня назва села Козацьке (Харківська область, Кегичівський район)